Чокур:

 Чокур (село) — исчезнувшее село в Черноморском районе Крыма
 Чокур (Нижнегорский район) — исчезнувшее село в Нижнегорском районе Крыма
 Чокур (Белогорский район) — исчезнувшее село в Белогорском районе Крыма
 Чокур (посёлок железнодорожной станции) — посёлок железнодорожной станции в Вилегодском районе Архангельской области
 Чокур (станция) — станция в Вилегодском районе Архангельской области

См. также 
 Чокур-Эли
 Чокур-Карач